est un mot anglais signifiant « veille de tempête ». Il peut faire référence à :

 , groupe de super-héros de l'univers Wildstorm.

Album 

 , album du groupe Jethro Tull sorti le  ;
 , album du rappeur Evidence sorti le .